«Слава Российскому флоту» (альтернативное название — «Морякам и создателям флота России») — памятник в Санкт-Петербурге, воздвигнутый в честь 300-летия Российского флота. Открыт 2 ноября 1996 года. Скульптор М. К. Аникушин, при участии В. Э Горевого и И. Б. Корнеева. Архитектор — Т. П. Садовский.

История, описание 
В 1992 году фондом «Памятники Российского флота» был объявлен конкурс на создание монумента. Победила работа скульптора М. К. Аникушин.

Памятник композиционно представляет собой бронзовую фигуру богини Ники, парящую над волной. В руках у Ники медный вымпел и стальной парусник. Ника зовёт моряков к родному берегу. Образ Ники связан с Родиной, с Россией. Рядом с Никой — летящие чайки. Исторически, фигуру Ники нередко помещали на рострах кораблей.

На лицевой стороне постамента — надпись, сделанная накладными золочёными буквами: «Морякам и создателям флота России». В верхней части постамента — бронзовый декоративный пояс с вензелем Петра I и надпись: «Указ Думе: году 1696 Флоту России быть. 1696—1996».

Скульптура установлена на гранитном постаменте в виде колонны.

Памятник «Слава Российскому флоту» установлен в месте, где от Невы отходит её рукав — Большая Невка. Он расположен в сквере на Петровской набережной: рядом с Нахимовским училищем и крейсером «Аврора».

Памятник «Слава Российскому флоту» открыт 2 ноября 1996 года в честь 300-летия Российского Флота. Его альтернативное название — «Морякам и создателям флота России».

Материалы памятника: бронза (скульптура, декоративные детали, литеры), гранит полированный (постамент), медь (вымпел), сталь нержавеющая (ботик). Общая высота памятника — 750 см, высота скульптуры — 350 см, высота постамента — 400 см, диаметр колонны — 115 см.

Литература 
 Александрова О. Слава России. Богиня. Женщина… // Невское время. 1996. 5 ноября. С. 2.
 Богиня Ника пропишется на берегу Невы // Российская газета. 1996. 26 сентября. С. 8.
 Орешкин А. Бронзовая богиня ждет всех в субботу на Петровской // Смена. 1996. 1 ноября. С. 1.
 Орешкин А. Моделью для памятника Российскому флоту послужила итальянка? // Смена. 1996. 25 сентября. С. 1.
 Сатыр Т. «Мы с „Вечёркой“ слово сдержали» // Вечерний Петербург. 1996. 29 октября. С. 3.
 Смирнов Ю. Ника — значит победа // Санкт-Петербургские ведомости. 1996. 18 октября. С. 2.
 Хопта Ю. Вдохновенная «Слава российского флота» все равно будет стоять // Недвижимость Петербурга. 1996. № 38.
 Егоров Ю. Памятник рукотворный // Невское время. 1996. 25 сентября.
 Смирнов Ю. Морякам и создателям флота России // Санкт-Петербургские ведомости. 1996. 2 ноября.
 Золотоносов М. Бронзовый век: иллюстрированный каталог памятников, памятных знаков, городской и декоративной скульптуры Ленинграда — Петербурга, 1985—2003 гг. — СПб.: Новый Мир Искусства, 2005. — 623 с.
 Слава Российскому флоту, памятник // Санкт-Петербург. Энциклопедия.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
 Страница на Викимапия

Бронзовые скульптуры
Скульптуры Санкт-Петербурга
Памятники Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Петроградского района
300-летие Российского Флота
Здания и сооружения, построенные в 1996 году в России
Скульптуры 1996 года
1996 год в Санкт-Петербурге